

Llocs 
  Reunió, un departament d'ultramar de França Història 
 Reunió d'Altos de Mompié Reunió de Zunyi, una assemblea en què van participar els principals dirigents del Partit Comunista de la Xina
 Reunió de la Mejorana Reunió del parador de les Mines Política 
 Reunió rural  Reunió Africana de Defensa de Drets Humans A més a més 
 Reunió (organització), un grup de persones d'una mateixa institució o organisme que debaten assumptes específics seguint un ordre del dia, i els acords quedaran reflectits en l'acta de la reunió
  Reunió a la carta  Reunió, un àlbum doble en viu de la banda Black Sabbath
  Reunió d'escalada Reunió (sèrie de televisió) Reunió (matemàtiques) Vegeu també 
 Junta'''